Трудово́й — хутор в Ростовской области России. Входит в Муниципальное образование «Город Зверево»

География 
Расположен в 6,5 км от административного центра городского округа — города Зверево.

Население

Инфраструктура 
Исправительная колония. ИТК-1 была образована в 1930 году как сельскохозяйственное учреждение на базе коммуны. В июне 1942 года личный состав колонии был эвакуирован со всей имеющейся техникой, архивом, осужденными. По возвращении из эвакуации в марте 1943 года колония вновь была открыта. До 1959 года НТК была смешанной, впоследствии — только мужской. Она ориентировалась на выпуск сельскохозяйственной продукции, а с 1975 года — на промышленное производство: переработка и производство каменного угля, швейное производство, столярные изделия, производство стройматериалов (шлакоблок, сетка рабица, тротуарная плитка, изделия из мраморной крошки). Имеются подъездные железнодорожные пути.

В хуторе Трудовой имеется три улицы: 
 ул. Садовая,
 ул. Центральная,
 ул. Южная.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Зверево